Rosinus ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Rosinus (um 1520 – 1586), deutscher lutherischer Theologe
 Fritz Rosinus (* um 1915), deutscher Tischtennisspieler und -funktionär
 Joachim Rossihnius (auch: Rossinius, Roschinius, Rossichnius, Rosinus, Rossenius; † wahrscheinlich 1645), aus Deutschland eingewanderter Pastor und Verfasser von geistlichen Schriften in Estland
 Johannes Rosinus (1551–1626), deutscher lutherischer Theologe und  Antiquar
 Stephan Rosinus (1470–1548), deutscher  Humanist, Hochschullehrer und Diplomat
Siehe auch:
 Rosin